Marchesotti – cognome italiano
 Massimo Marchesotti – pittore e direttore di coro italiano